Alfons 1., Alfonso 1. og Afonso 1. kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Alfons 1. af Asturien (739–757), kaldet den Katolske (el Católico) – Konge af Asturien 739–757
 Alfons 1. af Portugal (ca. 1109–1195), også kaldet Afonso Henriques – Konge af Portugal 1139–1185
 Alfons 1. af Aragonien (1104–1134), kaldet Krigeren – Konge af Aragonien 1104–1134
 Alfons 5. af Aragonien (1396–1458) – Konge af Sicilien 1416–1458 og Napoli 1442–1458 som Alfons 1.